WV, combinaison des deux lettres W et V, peut faire référence à :
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Virginie-Occidentale (West Virginia), selon les codes postaux américains ;
 WavPack, format de fichier audio dont .wv est l'extension courante.
 V.W par Azer HBR qui peut être interpréter par la phrase "l avenir nous le dira ".

Voir aussi
 w/v
 VW

Code